Ремезы:

 Ремезы — семейство воробьиных птиц. В семействе 5 родов и 13 видов.
 Ремезы — деревня, центр Ремезовского сельсовета Ельского района Гомельской области Белоруссии.